Calgary est une toponyme pouvant désigner:

 Calgary, plus grande ville de l'Alberta au Canada
 Calgary, village de l'Île de Mull en Écosse

Sport
 Jeux olympiques de Calgary, jeux olympiques d'hiver de 1988
 Flames de Calgary, équipe de hockey de la NHL
 Stampede de Calgary, exposition et rodéo de grande envergure
 Stampeders de Calgary, équipe de la Ligue canadienne de football
 Mavericks de Calgary, équipe de rugby canadien
 Roughnecks de Calgary, équipe de la National Lacrosse League
 Canucks de Calgary, équipe de la Ligue de hockey junior de l'Alberta
 Royals de Calgary, équipe de la Ligue de hockey junior de l'Alberta
 Hitmen de Calgary, franchise de la Ligue de hockey de l'Ouest
 Centennials de Calgary, ancienne franchise de hockey sur glace
 Wranglers de Calgary, ancienne équipe de la Ligue de hockey de l'Ouest

Autres
 École de Calgary, courant de pensée conservatrice
 Université de Calgary, université canadienne
 Déclaration de Calgary, accord pancanadien sur les amendements constitutionnels
 Diocèse de Calgary, diocèses chrétiens situés à Calgary
 Drapeau de Calgary, drapeau de la métropole albertaine
 Armoiries de Calgary, symbole de la ville de Calgary
 Aéroport international de Calgary, aéroport canadienne (YYC)
 Calgary Herald, quotidien anglophone publié à Calgary
 Calgary Sun, quotidien anglophone publié à Calgary
 Calgary Highlanders, régiment d'infanterie des Forces armées canadiennes

Circonscriptions
 Calgary-Centre, circonscription fédérale albertaine
 Calgary-Centre-Nord, circonscription fédérale albertaine
 Calgary-Est, circonscription fédérale albertaine
 Calgary-Nord-Est, circonscription fédérale albertaine
 Calgary—Nose Hill, circonscription fédérale albertaine
 Calgary-Ouest, circonscription fédérale albertaine
 Calgary-Sud-Est, circonscription fédérale albertaine
 Calgary-Sud-Ouest, circonscription fédérale albertaine

Ancienne circonscriptions
 Calgary, ancienne circonscription fédérale de l'Alberta (1905-1914)
 Calgary-East, ancienne circonscription fédérale de l'Alberta (1914-1924)
 Calgary-Nord, ancienne circonscription fédérale de l'Alberta (1952-1996)
 Calgary-Sud, ancienne circonscription fédérale de l'Alberta (1966-1976)

Homonymie de toponyme